Ez a szócikk a Bolondos dallamok című rajzfilmsorozat epizódjait mutatja be.

Évadok 
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Epizódok

Források 

 Epizod